Jabulani Mnguni (9 de dezembro de 1972) é um ex-futebolista profissional sul-africano que atuava como meia.

Carreira 
Jabulani Mnguni se profissionalizou no Vaal Professionals.

Seleção 
Jabulani Mnguni integrou a Seleção Sul-Africana de Futebol na Copa das Confederações de 1997, na Arábia Saudita.

Jogadores da Seleção Sul-Africana de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997